Saint-Elzéar kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Saint-Elzéar (kommun i Kanada, Chaudière-Appalaches), Québec, 
 Saint-Elzéar (kommun i Kanada, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar